El sabueso de los Baskerville o El perro de los Baskerville puede hacer referencia a:

 El sabueso de los Baskerville, una novela de Arthur Conan Doyle que tiene como protagonista principal a Sherlock Holmes.
 The Hound of the Baskervilles (película de 1939), una película estadounidense de 1939 dirigida por Sidney Lanfield.
 El sabueso de los Baskerville (película de 1959), una película inglesa de 1959 dirigida por Terence Fisher.
 The Hounds of Baskerville, el quinto episodio de la serie británica Sherlock.
 The Hound of the Baskervilles (película de 2002), una película para televisión de 2002.